Middleton Island ist der Name mehrerer Inseln

 Middleton Island (Alaska), Insel in Alaska, Vereinigte Staaten
 Middleton Island (Illinois), Insel in den Vereinigten Staaten
 Middleton Island (Nunavut), Insel in Kanada	
 Middleton Island (Saskatchewan), Insel in Kanada	
 Middleton Island (Manitoba), Insel in Kanada